Pola - magyar női név
 Póla  -  magyar női név
 Pola, 1941-ben Becsehelyhez csatolt egykori község
 Pola (Пола́) az Ilmeny-tóba ömlő folyó Oroszországban
 Póla (vagy Pola, horvátul Pula) horvátországi város magyar neve
 Póla a Pál keresztnévből kialakult családnév

Hasonló
 Polla önállósult női keresztnév
 Polla olasz község